Busqueta o bosqueta vulgar, ocell passeriforme del Vell Món que cria al sud-oest d'Europa
 Busqueta asiàtica ocell de la família dels acrocefàlids 
 Busqueta grossa, ocell passeriforme de la família dels acrocefàlids del Vell Món 
 Busqueta dels olivers, ocell de la família dels acrocefàlids 
 Busqueta pàl·lida, ocell de la família dels acrocefàlids 
 Busqueta d'Upcher ocell de la família dels acrocefàlids 
 Casa-fàbrica Busqueta, fàbrica tèxtil al barri del Raval de Barcelona
 Mas Busqueta, mas al municipi de Torrent (Baix Empordà)
 Josep Manel Busqueta i Franco (Sant Andreu de Llavaneres, 1973), pastisser, economista i escriptor català, membre del col·lectiu Seminari d'Economia Crítica Taifa